Су-25УТГ — учебно-тренировочный самолёт на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ; отличается от него отсутствием прицельного оборудования, блоков системы управления оружием, пушечной установки с пушкой, балочных держателей и пилонов, бронеэкранов двигателей, радиостанции связи с сухопутными войсками, блоков и элементов системы обороны.

История создания и производства 
Проект Т-8-УТГ разрабатывался с 1984 года для обучения лётного состава корабельной авиации. Первый летающий образец был создан на базе Су-25УБ (Т8-УТГ1) в начале 1988 года. Для обеспечения требований по взлёту с трамплина и посадке на аэрофинишер на авиационном заводе в Улан-Удэ был полностью пересмотрены и усилены планер и силовые элементы шасси, а затем в ЛИС ОКБ на самолёт был установлен гак — посадочный «крюк».

В октябре 1988 года Т8-УТГ1 совершил первую посадку на аэрофинишер на наземном комплексе НИТКА в городе Саки, а 1 ноября 1989 года — первую посадку на ТАВКР «Тбилиси» (в последующем переименованный в «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»), под пилотированием лётчиков-испытателей И. В. Вотинцева и А. В. Крутова.

В 1989—1990 годах была выпущена первая партия из 10 самолётов. В 1991—1995 годах было построено ещё 5 Су-25УТГ.

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина:' 15,53 м (с ПВД)
 Размах крыла: 14,36 м
 Высота: 5,2 м
 Площадь крыла: 30,1 м²
 Масса пустого: 9700 кг
 Масса нормальная взлётная: 12 750 кг
 Масса максимальная взлетная: 17 600 кг
 Масса топлива: 2850 кг + 4×800 л ПТБ
 Двигатели: 2×ТРД Р-95Ш
 Тяга: 2×40 кН (4100 кгс)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 1000 км/ч
 Крейсерская скорость: 750 км/ч
 Посадочная скорость: 210 км/ч
 Перегоночная дальность: 560 км
 Перегоночная дальность: 1850 км (с ПТБ)
 Практический потолок: 7000 м
 Скороподъёмность: 60 м/с
 Длина разбега: 450 м
 Длина разбега, с трамплином: 150—200 м
 Длина пробега: 500 м
 'Длина пробега, с аэрофинишёром: 90 м

На вооружении

Состоит на вооружении 
 — 5 Су-25УТГ в 279-м корабельном истребительном авиационном полку 57-й СКАД авиации Северного флота (аэродром Североморск-3), по состоянию на 2016 год.

Состоял на вооружении 
 — состоял на вооружении вплоть до распада страны в 1991 году.

 — после распада СССР пять Су-25УТГ (б/н: 60, 61, 62, 63 и 64) достались Украине. В 1992—1993 годах украинские Су-25УТГ были переданы в 299-й корабельный штурмовой авиаполк. В 1994 году три украинских Су-25УТГ обменяли на российские Су-25УБ из 279-й корабельного истребительного авиаполка. Последние два украинских Су-25УТГ были проданы КНР (2007 год) и США через Эстонию (2011 год).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Украина продала последний Су-25УТГ Эстонии

Учебные самолёты
Самолёты палубного базирования